natuurlijke beperking van de lichaamstemperatuur
 kunstmatige koeltechniek ten behoeve van welzijn van mensen (airconditioning), dieren of bederfelijke producten